Известко́вое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Известковое — бывшее село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 1998 году.
 Известковое — название села Коктобе Карасайского района Алматинской области до 2007 года.

Россия 
Известковое — село в Моготуйском районе Забайкальского края.
Известковое — село в Сакмарском районе Оренбургской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Известковое — село в Красногвардейском районе.
 Известковое — село в Сакском районе.

См. также 
 Известь
 Известковая
 Известковый